

Film
Seeing Double – cortometraggio del 1913 diretto da Wilfrid North
Seeing Double – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Vim Comedy Film Company
Seeing Double – cortometraggio del 1920 diretto da James Reardon
Seeing Double – cortometraggio del 1923 diretto da Eddie Lyons

Musica
Seeing Double – album dei S Club del 2002